Bakanal ili bacchanale može značiti:

 bakanalije, starorimske svečanosti čast bogu Bakhu, od kojih su nastali drugi pojmovi
 bakanal, pijanka ili orgija
 Bakanal, skladba Camillea Saint-Saënsa iz opere "Samson i Dalila"
 Bacchanale, skladba Johna Cagea za preparirani klavir